Müslin ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Müslin (1672–1748), Schweizer Landpfarrer
 David Müslin (1747–1821), Schweizer reformierter Pfarrer
Johann Heinrich Müslin (1682–1757), Schweizer Pietist

Siehe auch:
 Muslin